Герой-одиночка () — американский боевик 1996 года, режиссёра Уолтера Хилла.
 Герой-одиночка () —  фильм 2002 года режиссёра Кена Санзела.